Wisełka ist der Name von
 Wisełka (Wolin), Ort in der Stadt- und Landgemeinde Wolin, Polen
 Wisełka (Ina), Nebenfluss der Ina in Polen
 Wisełka (Weichsel), Flussabschnitt der Weichsel in Polen

Wisełka ist der Familienname folgender Personen:
 Irena Wisełka-Cieślar (* 1950), polnische Organistin und Musikpädagogin